Turán, ókori ország és földrajzi terület
 Turan (szlovák neve Turany) település Szlovákiában, az egykori Turóc vármegyében
 Turán, családnév
 Turán, folyóirat
 Turán, a MÁV udvari vonatának neve Horthy Miklós kormányzó részére
 Turán szőlőfajta
 Turán, magyar nemzeti rock-együttes
 40M Turán, második világháborús magyar harckocsi